La dinastía justiniana es una familia que gobernó en el Imperio bizantino desde 518 hasta 602. Se originó con Justino I y acabó con Mauricio. El patriarca Germanus I de Constantinopla (term c. 715 – 730), cuyo padre era de nombre Justiniano, podría ser un descendiente de esta dinastía. Los nombres Justiniano y Germano (o Germán, según la traducción del nombre) era común entre los miembros de la dinastía.

 Justino I - (518–527)
 Sin descendientes de su matrimonio con Eufemia
 Vigilancia, hermana de Justino
 De su matrimonio con Sabatio
 Pedro Sabatio, más tarde adoptado por Justino y elevado al rango de emperador como Justiniano I - (527–565)
 Sin descendientes de su matrimonio con Teodora
 Vigilancia
 De su matrimonio con Dulcísimo
 Justino II - (565-578)
 De su matrimonio con Sofia
 una hija
 adopción de Tiberio II Constantino - (574-582)
 De su matrimonio con Ino Anastasia.
 Constantina, una hija que casó con Mauricio (582-602)
 Teodosio. Hijo mayor y co-emperador de Mauricio. Se casó con una hija del patricio Germano.
 Tiberio. Segundo hijo. Se supone que heredará Italia.
 Miriam/María. Supuesta hija de Mauricio. Casado con Cosroes II.
 Charito, una hija que se casó con Germano.
 Marcelo, casado con Juliana, bisnieta de Anastasio I
 Praeyecta
 Hermano o hermana desconocido de Justino
 De una relación desconocida
 Germano
 De su matrimonio con Pasara
 Justino, cónsul en 540
 Justiniano
 Justina
 De su matrimonio con Matasunta
 Germano
 Boraides
 Justo

Referencias

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo VI
Imperio bizantino en el siglo VII